Le Qatar Classic masculin 2010 est l'édition masculine 2010 du Qatar Classic qui se déroule au Khalifa International Tennis and Squash Complex à Doha du 7 au . Karim Darwish remporte son second Qatar Classic en battant Amr Shabana en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Qatar Classic féminin 2010
 Qatar Classic
 Saison 2010 de la PSA

Masculin 2010
PSA World Series 2010
Sport au Qatar en 2010
Sport en novembre 2010